«Де́льта» (Delta) — семейство ракет-носителей. Обеспечивает космические запуски в США с 1960 года. С этого времени было произведено более 300 запусков, 95 % из которых были успешны. В настоящее время эксплуатируется ракета «Дельта-4», которая, впрочем, не имеет ничего общего с более ранними ракетами семейства Delta. Запуски и производство ракет-носителей «Дельта» осуществляет United Launch Alliance.

История

Первые запуски ракеты-носителя «Дельта»

См. также 
 Рокетдайн
 Тор

Примечания

Ссылки 

History of the Delta Launch Vehicle
Delta Launch Record
The Satellite Encyclopedia - Thor Delta

 
Ракетно-космическая техника Boeing
Ракетно-космическая техника Lockheed Martin